La bestia umana (La bête humaine) – romanzo di Émile Zola
 L'angelo del male (La bête humaine) – film del 1938 diretto da Jean Renoir, tratto dal romanzo